Das Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2001 war ein Damen-Tennis-Sandplatzturnier in Casablanca. Es war Teil der WTA Tour 2001 und fand vom 21. bis 29. Juli 2001 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2001
Tennisturnier in Casablanca